

Sigle 
 KDE File Manager

Codici 
 kfm – codice ISO 639-3 della lingua khunsari